Enoch Arden est le nom de plusieurs œuvres littéraires, théâtrales et cinématographiques : 

 Enoch Arden, poème publié en 1864 du poète britannique Alfred Tennyson ;
 , mélodrame pour narrateur et piano écrit en 1897 par Richard Strauss ;
 Enoch Arden, film américain de David W. Griffith, sorti en 1908 ;
 , film américain de David W. Griffith, sorti en 1911 ;
 , film britannique de , sorti en 1914 ;
 Enoch Arden, film américain de Christy Cabanne, sorti en 1915.